Víctor Estrella Burgos era il detentore del titolo da due anni e lo ha difeso superando in finale Paolo Lorenzi con il punteggio di 62–7, 7–5, 7–66.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Ivo Karlović (secondo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (semifinale)
  Paolo Lorenzi (finale)
  Thomaz Bellucci (semifinale)

 Aleksandr Dolgopolov (primo turno)
 Horacio Zeballos (primo turno)
 Thiago Monteiro (primo turno)
 Renzo Olivo (quarti di finale)

Wildcard 

  Emilio Gómez (primo turno)
  Giovanni Lapentti (secondo turno)

 Janko Tipsarević (secondo turno)

Qualificati 

  Roberto Carballés Baena (quarti di finale)
  Alejandro Falla (secondo turno)

 Federico Gaio (quarti di finale)
 Agustín Velotti (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ecuador Open 2017